Schönbornstraße steht für:

 Schönbornstraße in Mainz, benannt nach Lothar Franz von Schönborn
 Schönbornstraße in Bad Kissingen-Garitz
 Schönbornstraße in Wiesentheid, benannt nach den im Ort wirkenden Mitgliedern der Familie Schönborn
 die Schönbornstraße in Würzburg, benannt nach Johann Philipp Franz von Schönborn; siehe Geschichte Würzburgs#Wiederaufbau